Ві́нницька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь м. Вінниця.

 Вінницька вулиця — вулиця в місті Бердичів Житомирської області.
 Вінницька вулиця — вулиця в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Вінницька вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Вінницька вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вінницька вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вінницька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вінницька вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вінницька вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Вінницька вулиця — вулиця в місті Хмільник Хмельницької області.

Вулиці